«ФКСБ» (; с 1961 по 2017 год назывался «Стяуа» ( — )) — румынский профессиональный футбольный клуб из Бухареста. За всю свою историю ни разу не покидал высший дивизион Румынии Лигу I.

С середины 2010-х годов имеют место судебные процессы, связанные с правомерностью использования клубом бренда «Стяуа», а также вопросами преемственности созданного в 2017 году клуба «Стяуа» и прежних достижений исторического клуба.

История 

«Стяуа» является самым успешным и знаменитым клубом Румынии. Выиграв в 1986 году Кубок европейских чемпионов, «Стяуа» стал первым клубом из Восточной Европы завоевавшим этот почётный трофей. В финале в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Стяуа» обыграла испанскую «Барселону» в серии послематчевых пенальти (2:0), при этом голкипер румынского клуба Хельмут Дукадам отразил все четыре удара соперников. А в 1987 году «Стяуе» предстояла игра за Суперкубок Европы с киевским «Динамо», обладателем Кубка кубков 1985/86. До 1988 года розыгрыш Суперкубка проходил обычно в двух матчах, однако в данном случае, по политическим мотивам, между румынским и советским клубами состоялась одна игра на нейтральном поле в Монако на стадионе «Луи II» — «Стяуа» победила со счётом 1:0. В самой Румынии «Стяуа» долгое время является доминирующим футбольным клубом, рекордсменом по количеству титулов чемпиона страны, обладателем национальных кубка и суперкубка.

Исторически сложилось, что «Стяуа» известен как спортивный клуб румынской армии. Однако футбольное подразделение с 1998 года выделилось в самостоятельный спортивный клуб. С армией футбольную команду теперь связывают только исторические традиции, а также домашняя арена — стадион «Генча», который находится в собственности министерства обороны Румынии, но арендован футбольным клубом на 49 лет.

В 2003 году в клуб пришёл бизнесмен , вскоре он создал новое юридическое лицо, обанкротив старое и списав имевшиеся долги. Позже, Верховным судом Румынии такая регистрация была признана незаконной.

В 2014 году Министерство национальной обороны Румынии обратилось в суд с целью признать использование названия «Стяуа» и эмблемы исторического клуба нелегитимным, и выиграло дело. ФК «Стяуа» стал официально именоваться ФКСБ. А при армейском спортклубе в 2017 году была воссоздана футбольная секция. Созданная команда начала играть в четвёртом дивизионе (в 2020 году вышла в третью лигу, в 2021 году — в Лигу II).

Позднее, ведомственным клубом был инициирован новый иск — теперь уже по вопросу преемственности и прежних достижений. 6 июля 2019 года суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступавшим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа» и постановил, что клуб из четвёртого дивизиона является законным правопреемником «Стяуа». Таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоеванных до 2003 года. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия «Стяуа», и все права на историческое наследие «Стяуа» с момента создания клуба в 1947 году и до 2003 года, включая победу в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА в 1986 году, а также несколько десятков местных кубков, перешли к новосозданному клубу «Стяуа».

В 2021 году апелляционным судом решение было частично изменено: к новой команде переходят титулы, завоёванные исторической командой, не с 1947 по 2003, а с 1947 по 1998 год. Данные решения не являются окончательными, сообщалось, что Верховный суд должен рассмотреть в 2022 году апелляцию от нынешних владельцев «ФКСБ».

История названий клуба

Болельщики 

Противостояние «Стяуа» и «Динамо Бухарест», которое зачастую называют «Вечным дерби», является наиболее известным и напряжённым футбольным дерби в стране. До, во время и после матчей между этими двумя командами отмечаются случаи различных акций, проводимых фанатскими группировками и связанных, в том числе, и с применением насилия, как в отношении болельщиков соперника, так и сотрудников местных органов правопорядка.

Гимном клуба является песня группы Scooter «Maria (I Like it Loud)».

Достижения 
В соответствии с решением суда от 2019 года за клубом «КСА Стяуа» были закреплены трофеи и достижения «Стяуа» до 2003 года. Вследствие многочисленных разбирательств в 2021 году принадлежность титулов между двумя одноимёнными клубами была разграничена 1998 годом.

Национальные титулы 
Чемпионат Румынии
  Чемпион (26, рекорд): 1951, 1952, 1953, 1956, 1959/60, 1960/61, 1967/68, 1975/76, 1977/78, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2004/05, 2005/06, 2012/13, 2013/14, 2014/15
  Серебряный призёр (19): 1954, 1957/58, 1962/63, 1976/77, 1979/80, 1983/84, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2007/08, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
  Бронзовый призёр (9): 1958/59, 1963/64, 1964/65, 1969/70, 1970/71, 1978/79, 1998/99, 1999/00, 2011/12

Кубок Румынии
  Обладатель (24, рекорд): 1948/49, 1950, 1951, 1952, 1955, 1961/62, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1975/76, 1978/79, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1991/92, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2010/11, 2014/15, 2019/20
  Финалист (8): 1953, 1963/64, 1976/77, 1979/80, 1983/84, 1985/86, 1989/90, 2013/14

Суперкубок Румынии
  Обладатель (6, рекорд): 1994, 1995, 1998, 2001, 2006, 2013
  Финалист (6): 1999, 2005, 2011, 2014, 2015, 2020

Кубок Румынской лиги
  Обладатель (2): 2014/15, 2015/16

Международные титулы 
Кубок европейских чемпионов
  Победитель: 1986
  Финалист: 1989
Суперкубок УЕФА
  Победитель: 1986
Межконтинентальный кубок
  Финалист: 1986

Другие достижения 
Кубок европейских чемпионов
 Полуфиналист: 1988
Кубок УЕФА
 Полуфиналист: 2006
Кубок обладателей кубков УЕФА
 Четвертьфиналист (2): 1972, 1993

Текущий состав 
По состоянию на 4 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Статистика выступлений в чемпионатах Румынии

Статистика 

(*) включая участие в Лиге чемпионов УЕФА
(**) статистика включает в себя данные с учётом сезона 2006-07
(***) не учитывая матчи квалификационных раундов

Известные игроки 
В данном списке собраны футболисты, сыгравшие значительную роль в истории футбольного клуба «Стяуа».

В большинстве случаев футболисты, включённые в данный список, провели за армейский клуб не менее 100 официальных матчей. Также в список вошли и футболисты, которые по какой-либо причине провели за «Стяуа» менее 100 встреч, но, тем не менее, внесли значительный вклад в успехи клуба: завоевав вместе с командой титул, забив значительное количество мячей и/или отдав большое число голевых передач за время выступления в клубе.

 Полный список игроков клуба «Стяуа», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Александру Аползан (1949—1962)
  Георге Константин (1955—1969)
  Флоря Войня (1961—1970, 1972—1973)
  Мирча Петеску (1963—1967)
  Ангел Йордэнеску (1968—1982)
  Виорел Нэстасе (1971—1979)
  Василе Йордаче (1971—1984)
  Йон Думитру (1972—1980)
  Марчел Рэдукану (1972—1981)
  Тудорел Стойка (1975—1989, 1990—1991)
  Гаврил Балинт (1980—1990)
  Хельмут Дукадам (1982—1986)
  Миодраг Белодедич (1982—1988, 1998—2001)
  Виктор Пицуркэ (1983—1989)
  Мариус Лэкэтуш (1983—1990, 1993—2000)
  Ласло Бёлёни (1984—1987)
  Дан Петреску (1985—1991)
  Илие Думитреску (1986—1994, 1998)
  Георге Хаджи (1987—1990)
  Басараб Пандуру (1991—1995)
  Константин Гылкэ (1991—1996)
  Даниел Продан (1992—1996)
  Юлиан Филипеску (1992—1997)
  Адриан Илие (1993—1996)
  Богдан Стеля (1995—1997)
  Кэтэлин Мунтяну (1996—1998)
  Деннис Щербан (1996—1998)
  Эрик Линкар (1997—2002)
  Георге Огэрару (1998—2006, 2008—2009)
  Сорин Параскив (1999—2007)
  Нана Фалеми (2000—2005)
  Мирел Рэдой (2000—2009)
  Михай Нешу (2001—2008)
  Василий Хомутовский (2003—2005)
  Николае Дикэ (2004—2008, 2011)
  Дорин Гоян (2004—2009)
  Павел Голяньский (2007—2010)
  Дайро Морено (2008—2010)
  Хуан Тоха (2008—2010)
  Пантелис Капетанос (2008—2011, 2013—2014)
  Жералдо Алвеш (2010—2012)
  Михай Пинтилий (2012—2014, 2016—2020)
  Флорин Тэнасе (2016—2022)
  Флоринел Коман (2017—)

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт болельщиков

Армейские футбольные клубы
Спорт в Бухаресте
Стяуа Бухарест
ФК «Стяуа»
Футбольные клубы Румынии